Jade Empire — компьютерная ролевая игра, разработанная компанией BioWare и выпущенная Microsoft Game Studios для Xbox в 2005 году. В последующие годы также были выпущены версии для Windows, macOS, Android и iOS; издателем версии для Windows выступила 2K Games, версии macOS — TransGaming и версий для портативных платформ — Electronic Arts. Действие Jade Empire происходит в вымышленном фэнтезийном мире, вдохновлённом китайской мифологией и жанром уся; игрок управляет Монахом Духа, разыскивающим своего пропавшего наставника — мастера Ли. Игра включает в себя систему моральных выборов, схожую с аналогичной системой из Star Wars: Knights of the Old Republic; принятые игроком решения влияют как на развитие сюжета, так и на геймплей. Jade Empire — проект мечты основателей студии Рея Музики и Грега Зещука — стала первой игрой BioWare, основанной на оригинальной вселенной; игра получила высокие отзывы прессы.

Сюжет 
Действие игры происходит в Нефритовой империи. Много лет назад в стране случилась Великая Засуха, закончившаяся, только когда был повержен орден монахов, обитавший высоко в горах. В этой битве погибли и оба брата нынешнего императора.

Главный герой — сирота, выросший в мирной деревне, лучший ученик школы боевых искусств мастера Ли. Путешествие героя начнется как путь к спасению похищенного слугами императора учителя, но обернётся сражением за будущее всей империи.

Описание сюжета не включает дополнительные квесты.

Часть 1: Две Реки 
Обучение игрока прерывается вторжением в городок Две Реки загадочного агрессора на корабле, посылающего призраков против игрока. На помощь ученику приходит мастер Ли, впоследствии открывший герою, что агрессор является членом ордена Убийц Лотоса, загадочной организации, служащей Императору Нефритовой империи. Гао Младший, ученик, противящийся игроку, вызывает его на поединок и проигрывает. После того как он пробует использовать запрещённую магию на главном персонаже, мастер Ли изгоняет его из школы. Мастер Ли затем объясняет игроку, что он (игрок) является последним из ордена Монахов Духа. Ли, брат Императора и главнокомандующий армии, приказал напасть на Обитель Скорби (), где находился храм Монахов, чтобы прекратить Засуху. Мастер Ли утверждает, что противился этому акту и спас ученика и Амулет Дракона.

Он направляет игрока в пещеры под школой, где игрок обнаруживает часть амулета и получает видение Водяного Дракона, смерть которой от руки Императора положила конец Великой Засухе, но оставила множество духов на земле. Предрассветная Звезда, одна из учениц школы и подруга главного персонажа, похищена Гао Младшим. Игроку удаётся спасти её и убить Гао, но по возвращении они обнаруживают пылающую деревню, а мастер Ли — похищен убийцами Лотоса. Игрок, Предрассветная Звезда и Прозорливый Цзу, отшельник, которого Игрок встретил ранее в болотах, отправляются на летающей машине к Имперскому Городу, куда увезли мастера Ли.

Часть 2: Стоянка Тяна 
Летательный аппарат группы падает близ прибережного городка Стоянки Тяна, и группа отправляется на поиски нового средства передвижения и карты ветров, чтобы попасть в Имперский Город. Этот флаер, Великолепная Стрекоза, они «заимствуют» у Гао Старшего, отца убитого ученика. Гао Старший работает с помощником Великого Дознавателя Цзю, Лимом, и очень огорчён новостью о смерти сына. Игрок пробивается на пиратскую базу Гао и убивает его. Затем к его команде присоединяются путешественник Небо и личный инженер Гао, Безумный Кан.

Затем группа направляется в недавно осушенную территорию близ Стоянки Тяна, которая является старым городом, затопленным постройкой плотины. Убийцы Лотоса снова открыли плотину, чтобы заняться поисками в руинах старого города. Ученик вступает в схватку с демоном Чай Ка, который оказывается вселён в тело маленькой девочки, и узнаёт, что Чай Ка был послан, чтобы охранять ученика и то, что убийцы уже забрали амулет. Игроку затем даётся выбор: закрыть плотину, затопив руины, или оставить её навечно открытой, уничтожив её механизм.

Игрок затем направляется в Великий Южный Лес, принадлежащий лорду Юну, и может помочь либо Лесной Тени победить демона Мать, либо помочь демонам-каннибалам Матери убить Лесную Тень. В любом случае игрок может убедить лорда Юна, что лес будет в порядке и получить от него карту ветров. Тогда на игрока нападает Лим, победив которого, игрок получает вторую часть амулета. В этой части к герою также присоединяются Подкаблучник Хоу и Чёрный Вихрь.

Часть 3: Имперский город 
Группа попадает в Имперский Город и встречается с Шёлковой Лисой, которая вскоре оказывается принцессой Лянь, Небесной Лилией, дочерью Императора. Она не верит, что её отец виновен в заражении земель, считая во всём виноватым главу Убийц Лотоса, Руку Смерти. Группа героя внедряется в логово убийц, чтобы заполучить последнюю часть амулета. Прозорливый Цзу наконец раскрывает, что он был одним из Убийц, посланных, чтобы убить семью мастера Ли после его предательства. Если игрок шёл по пути «добра», то Цзу расскажет, что ребёнок Ли жив(Звезда и есть дочка Стратега) Игрок обнаруживает Великого Дознавателя Цзю, которая раскрывает, что именно Император стоит за всем, управляя Убийцами Лотоса и Рукой Смерти. Убив её, игрок встречается с Рукой Смерти, но Прозорливый Цзу жертвует собой, чтобы уберечь главного героя от смерти.

Часть 4: Имперский дворец 
Чай Ка и Я-Жень сходятся в битве за тело девочки Дикий Цветок. Игрок должен выбрать(если до этого он проводил с ней разговоры. Иначе-демоны разберутся сами), кому из них помочь. После этого проигравший демон погибает, оставляя девочку победившему. Группа пробивается к тронному залу Императора, где Шёлковая Лиса узнаёт о деяниях отца. Он знает, что смерть Водяного Дракона предотвращает попадание мёртвых душ в загробный мир, но он уже стал безумен от жажды власти. Победив гвардейцев Императора, игрок вступает в схватку с ним самим. После яростного боя, игрок одерживает верх и убивает Императора. Мастер Ли, наблюдавший за схваткой, забирает Нефритовое Сердце себе и убивает протагониста.

Часть 5: Храм Монахов Духа 
Ученик обнаруживает себя в загробном мире в виде духа. Водяной Дракон раскрывает, что Ли всё это запланировал с самого начала, надеясь использовать силу Водяного Дракона и амулет, чтобы убить своего брата, Императора Сунь Хая. Ученик встречается с духом настоятеля Сун, который раскрывает что действительно случилось в Обители Скорби. Он рассказывает, что Сунь Ли в броне Руки Смерти убил аббата, когда тот попытался остановить его и его братьев. Братья осквернили фонтаны человеческой кровью, ослабляя Водяного Дракона, а затем Император Сунь Хай убил Сунь Кина, когда тот вместе с Сунь Ли попытался противостоять ему. Настоятель раскрывает, что член их ордена попытался сбежать с протагонистом, но Сунь Ли, сбежавший от брата, убил этого человека и принял его личину. Игрок и настоятель продвигаются через Обитель Скорби, где был убит Водяной Дракон и узнают, что злобное существо захватило храм после его падения. Игрок продвигается к тому месту, где был убит Водяной Дракон, побеждая проявления своих тёмных эмоций. Затем он возвращается к жизни, а остальные члены группы, узнав об этом от Предрассветной Звезды, летят в Обитель Скорби, чтобы встретиться с другом.

Часть 6: Оборона храма 
Пока ученик был мёртв, Сунь Ли понял, что его следует победить окончательно. Он извлекает Руку Смерти из-под обломков и посылает Имперскую Армию против Обители Скорби. Небо делает вид, что предаёт группу, выманивая Руку Смерти, чтобы игрок сразился с ним один на один. Но этого было недостаточно, чтобы победить его; Рука Смерти опять встаёт, а протагонист использует силу воли, чтобы изгнать влияние Сунь Ли. Игроку затем даётся выбор: оставить Руку Смерти себе в роли раба или убедить его искупить свою вину.

Часть 7: Возвращение во дворец 
Группа возвращается во дворец, чтобы победить нового императора. По пути через дворец они узнают, что император остановил Засуху, разрезав труп Водяного Дракона, чтобы вода из тела потекла по империи. Ученик затем может либо уничтожить тело дракона, освобождая её дух и давая мёртвым найти покой, или осквернить воду, чтобы ослабить дракона и забрать её силу после победы над Императором.

Игрок доходит до императора Сунь Ли, который посылает против игрока големов-быков и демонов-слонов. Сунь Ли затем замуровывает игрока в камне, пытаясь победить его сомнениями. Но если помощники игрока выживают, то они уменьшают количество последующих врагов для игрока. Появляется Прозорливый Цзу, освобождая игрока от оков его разума.

Император Сунь Ли предлагает игроку жить вечно в легенде, если он (игрок) погибнет без боя. Если он согласится, то будет вечно помниться как герой, который знал своё место. Если нет, то игрок должен победить императора.

Конец 
Если игрок освобождает дух Водяного Дракона, то финальная заставка показывает народ Нефритовой империи, радующийся ученику и его помощникам. Если же игрок решает поработить Дракона, то в конце перед персонажем преклоняются Убийцы Лотоса. После этого игрок может прочитать краткие описания дальнейшей судьбы выживших персонажей.

Предрассветная Звезда: она либо оседает где-нибудь с учеником, оседает сама, правит империей с героем, или (если игрок убедил её изменить философию на Закрытый кулак или покинул её) скитается по империи в одиночестве.

Шёлковая Лиса: если игрок не пытается завести роман с принцессой, то она становится императрицей Нефритовой империи. Если же игрок заводит с ней роман и является мужчиной, то они будут вместе править Империей либо справедливо, либо железной рукой. Если игрок — женщина, принцесса будет опять же править справедливо, либо железной рукой со своей «компаньоншей».

Небо: станет либо справедливым главой Гильдии, либо супругом ученика, либо новым Рукой Смерти. Если игрок женщина и заводит с ним роман, то они покидают Имперский Город чтобы осесть возле Стоянки Тяна.

Чёрный Вихрь: он будет скитаться по империи, рубя головы налево и направо, в конце концов обходя весь мир.

Подкаблучник Хоу: после серии неудач он начинает бизнес по доставке, который он использует, чтобы избежать своей жены.

Чай Ка: демон либо вернётся на небеса, освобождая девочку жить своей жизнью, либо девочка останется сумасшедшей скитальницей по империи.

Я-Жень: демон либо останется слугой ученика, пока он или она умрёт (после чего его планы возрастут), или будет вечно и верно служить ученику.

Рука Смерти: он либо станет ещё более злым, превращаясь в демона, или проведёт свои последние года, бродя по империи и делая добро, чтобы искупить свои грехи.

Безумный Кан: он будет продолжать создавать новые машины, пока очередной взрыв его, очевидно, не убьёт, хотя загадочные машины будут всё время появляется. Либо, как лорд Лао, он будет вооружать людей которые его преследуют.  Либо он будет работать с игроком-Императором, в конце концов создавая портал в другое измерение, исчезая в огромном взрыве вместе с озером.

Третья финальная заставка возможна, если игрок соглашается с предложением Сунь Ли умереть и остаться в легенде. В заставке показаны ученики со своим учителем, занимающиеся перед статуей игрока. Один из учеников спрашивает, какова была «жизнь до смерти Героя». Учитель испуганно обрывает его. Наблюдающий за этим Сунь Ли разражается злым смехом.

Дополнительные задания:

- Тайна Статуи Льва. В комнате мастера Ли стоит Статуя Льва, а рядом сундук с 3 статуями льва разного цвета. Забираем статуэтки и идём ко Льву. Сначала в лапе Льва что-то светится синим цветом. Ставим синюю статуэтку, при этом цвет меняется с синего на красный. Далее ставим красную статуэтку, цвет опять же поменяется и станет жёлтым. Ну, и наконец, ставим жёлтую статуэтку. Статуя даёт нам одну единицу опыта и одну серебряную монету. Отходим от Льва и идём к могиле, расположенной снаружи, за зданием где находится комната мастера Ли. Подходим к могиле, помещаем серебряную монету в чашу и получаем «голову» Льва. Возвращаемся ко Льву. Ставим «голову» Льва в Статую. Затем ставим жёлтую и синюю статуэтки, затем убираем синюю статуэтку и ставим красную, шар становится фиолетовым. Убираем жёлтую статуэтку и ставим синюю. Из Статуи доносится голос, и мы получаем технику «Пристальный Взгляд Льва», дающий +2 к здоровью и концентрации.

Персонаж 
Игроку на выбор предлагается семь различных персонажей, обладающих различными начальными характеристиками. Характеристики можно настроить, но не внешность.

Главный герой — сирота, с рождения воспитывавшийся Мастером Ли. Он оказывается последним Монахом Духа. Орден, охраняющий Водяного Дракона, был полностью уничтожен армией Императора.

Философии 
Большая часть игры сосредоточена на двух основных философиях мира Нефритовой империи: Путь Открытой ладони и Путь сжатого кулака. Эти пути очень напоминают светлый и тёмный пути, соответственно, в серии игр Star Wars: Knights of the Old Republic. Но тот, кто следует первому пути, не обязательно является «хорошим», а тот, кто следует второму, — не обязательно «плохим».

По философии Пути открытой ладони, для того, чтобы поддерживать Вселенную, необходимо быть в гармонии с природой, с окружением и со своей позицией в жизни. Хотя это требует, чтобы человек постоянно помогал менее способным, он не может при этом действовать за рамками своей жизненной позиции. Если игрок достиг высшего уровня открытой ладони, то он получит камень «Путь открытой ладони».

По философии Пути сжатого кулака, цель жизни — постоянно пытаться превзойти себя и свою жизненную позицию, стать самостоятельным. Этот путь сосредоточен на бое, хаосе и постоянных вызовах, поэтому большинство злодеев предпочитают этот путь, так как это приносит больше хаоса в мир. Если игрок достиг высшего уровня сжатого кулака, то он получит камень «Путь сжатого кулака».

Но не всё в этих путях написано «чёрным по белому». Например, злой человек, следующий Пути открытой ладони, может поддерживать страдания других для получения большего порядка, а хороший человек на Пути сжатого кулака может убеждать других стать самостоятельными, делая их более счастливыми.

Но в игре, в основном, эти две философии разделяют действия игрока на хорошие (Открытая ладонь) и плохие (Сжатый кулак).

Боевая система 
Основу боевой системы игры составляют боевые стили. Для обучения новому стилю требуется разыскать соответствующий свиток. Стили различаются скоростью атаки, особыми ударами и наносимым уроном. Также, некоторые противники имеют иммунитет против определённого вида стилей. У игрока — три шкалы, одна из которых отображает жизненную силу (красная). Синяя шкала отображает уровень ци игрока, что аналогично магии в других играх. Жёлтая шкала отображает «сосредоточенность» или «фокус» и используется, в основном, для оружейных стилей. Также, «фокус» может быть использован для режима замедления времени.

Стили делятся на несколько видов:
 Стили рукопашного боя:
 Легендарный удар (Legendary Strike)
 Стремительный тигр (Leaping Tiger)
 Тысяча ран (Thousands Cuts)
 Белый демон (White Demon)
 Стальная ладонь (Iron Palm) — только в специальной версии
 Гадюка (Viper) — только в специальной версии
 Стили поддержки:
 Небесная волна (Heavenly Wave)
 Дракон бури (Storm Dragon)
 Скрытый кулак (Hidden Fist)
 Парализующая ладонь (Paralyzing Palm)
 Стили магии (ци):
 Ледяной осколок (Ice Shard)
 Бушующее пламя (Dire Flame)
 Камни вечности (Stone Immortal)
 Буря (Tempest)
 Оружейные стили:
 Длинный меч, Любимец фортуны/Меч дракона/Меч Демона (Fortune’s Favorite, Dragon Sword, Demon Sword)
 Посох, Золотая звезда/Безупречный/Посох Демона (Golden Star, Flawless, Demon Staff). В лимитированном издании посох Золотая Звезда замещён посохом Правосудие Тяна (Tien’s Justice).
 Двойные топоры, Возмездие Тана (Tang’s Vengeance)
 Двойные сабли, Глаза дракона/Кровавые слёзы (Eyes of the Dragon, Crimson Tears)
 Ветчина, импровизированное оружие
 Ножки стола, импровизированное оружие
 Мирабель (мушкет, полученный от иностранца) (Mirabelle)
 Стили превращения:
 Демон-жаба (Toad Demon)
 Демон-конь (Horse Demon)
 Нефритовый голем (Jade Golem)
 Красный посланник (Red Minister)
 Особые стили
 Вор духа (Spirit Thief)
 Пьяный мастер (Drunken Master) — требует поддержки Подкаблучника Хоу

Персонажи

Помощники

Предрассветная Звезда 
Озвучена Ким Май Гест

Старшая ученица, почти наравне с игроком. Училась у мастера Ли (позже окажется, что она — его дочь) с детства. Имеет сверхъестественные способности, позволяющие ей чувствовать, что «что-то не так». Отлично владеет мечом.

Прозорливый Цзу 
Озвучен Робином Аткином Даунсом

Отшельник, живущий в болотах близ Двух Рек. Его прозвище (Прозорливый) такое же, как и у первого императора, Прозорливого Тяна. Бывший член ордена Убийц Лотоса. Сражается, используя боевой посох. Умирает в конце 3 главы.

Небо 
Озвучен Кэмом Кларком

Путешественник, чья дочь была убита пиратами Гао Старшего. С тех пор он идёт по пятам Гао, чтобы отомстить за гибель дочери. После убийства Гао игроком, присоединяется к команде. Мастер битвы двумя мечами.

Дикий Цветок 
Озвучена Никки Пью

Семилетняя девочка, погибшая во время затопления прежнего места Стоянки Тяна. В её тело вселился «хороший» демон Чай Ка. Впоследствии, пара присоединяется к игроку. Также в девочку вселился «злой» демон Я-Жень (озвучен Гордом Марриоттом). Оба демона постоянно борются друг с другом за тело Дикого Цветка. Во время боя тот или иной демон воплощаются в свою истинную форму.

Шёлковая Лиса 
Озвучена Масасой Мойо

Загадочная убийца в чёрном, которая оказывается принцессой Сунь Лянь, Небесной Лилией, желающей спасти отца от заговора Руки Смерти. Дерётся длинным мечом.

Подкаблучник Хоу 
Озвучен Джошем Дином

Бывший «Пьяный Мастер», чья жена потребовала, чтобы он стал пекарем. Сам не участвует в бою, но учит игрока стилю Пьяного Мастера.

Безумный Кан 
Озвучен Полом Айдингом

Сумасшедший, но гениальный изобретатель, любящий создавать летающие и взрывающие устройства (часто оба в одном). Именно Кан изобрёл москитные флаеры Империи. Страдает частыми провалами в памяти. Изобретает устройство, чтобы попасть в лабораторию лорда Лао (как окажется позже, он и есть лорд Лао, потерявший память). Кан всегда остаётся с флаером.

Цзин Бу 
Член Небесной Канцелярии, которому приказали составлять рапорты о всех убитых игроком. Из-за огромного количества оных Цзин Бу заменили целым отделом, а его самого сделали торговцем. Он присоединяется к игроку, заключая обоюдно-выгодную сделку: игрок может в любой момент купить/продать что-либо, а Цзин Бу имеет постоянный рынок сбыта. Так как Цзин Бу не является материальным существом, то не может драться.

Чёрный Вихрь 
Огромный амбал, отлично владеющий двумя боевыми топорами. Бывший гладиатор, сбежавший после убийства брата (им же). Постоянно находится в пьяном состоянии, что лишь помогает ему драться.

Настоятель Сун 
Озвучены Армином Шимерманом

Глава ордена Монахов Духа. Был убит Сунь Ли во время битвы за Обитель Скорби. С тех пор он оставался как блуждающий дух, пока его не нашёл игрок. После помощи игроку настоятель уходит в загробный мир. Помогает только в главе 6.

Персонажи Имперской арены

Организатор Цзюи 
Озвучен 

Организатор боёв на Имперской арене. Любит искажать свою речь, постоянно используя окказионализмы, эрративы и слова в нестандартных значениях, но сам признаёт, что не все люди могут его понять.

Змей Кай Лань 
Озвучен 

Негласный распорядитель и рекрутёр на Имперской арене, а также бывший чемпион Имперской арены.

Злополучный Хань 
Чемпион Лиги новичков. Будучи сыном кузнеца, он, однако, проявил полную неспособность к кузнечному делу, и отец выгнал его из дома. Хань самостоятельно учился драться, наблюдая за другими бойцами.

Кровавая Кхана 
Стала чемпионкой Бронзовой Лиги без единого поражения и поклялась обучить своему стилю любого, кто победит её в бою. Является выходцем с Процветающего Востока. Ей не нравится сражаться на Имперской арене, но она делает это для испытания разума, тела и духа в соответствии со своей философией. Её оружие — па́рные мечи.

Похотливый Лао

Другие

Рука Смерти 
Советник и приближённый Императора; лидер Убийц Лотоса. По мнению принцессы Сунь Лянь, Рука Смерти желает сместить Императора. На самом деле, Рука Смерти — не кто иной как младший брат Императора, Сунь Кин, который был заточён в броню Руки Смерти после его с Ли предательства. Игрок может либо сделать его своим рабом, либо освободить его душу для входа в загробный мир.

Император Сунь Хай 
Император нефритовой империи, старший брат Мастера Ли. Являлся бессмертным духом за счет поглощения энергии от Водяного Дракона, был убит главным героем.

Мастер Ли / Сунь Ли, Прославленный Стратег 
Озвучен Барри Денненом

Умный и хитрый средний брат Императора. Получил свой титул Великолепного Стратега недаром — именно он составил план нападения на Обитель Скорби, всё это время намереваясь предать брата вместе с Сунь Кином. После провала переворота Ли бежал вместе с младенцем, которого он нашёл неподалёку, уже строя планы мести на будущее. Тренируя игрока, Ли специально вставил в его технику недостаток, которым лишь он мог воспользоваться в назначенный час. После смерти императора Сунь Ли захватил его трон и убил игрока. Узнав, что Предрассветная Звезда — его дочь, он не изменил своих планов, считая что она — лишь ещё одна шестерёнка для них. Для победы в игре, игроку необходимо убить Сунь Ли.

Сунь Кин, Рука Небес 
Младший сын в императорской семье. Вместе с Сунь Ли он пытался свергнуть императора Сунь Хая с престола. Был убит при попытке переворота и возрождён в виде Руки Смерти. От действий игрока зависит, сможет ли душа Сунь Кина обрести покой или будет полностью уничтожена.

Гао Младший 
Озвучен Нейтаном Филлионом

Сын Гао Старшего и один из лучших учеников мастера Ли. Довольно заносчив и считает, что его статус выше учеников-«простолюдинов». Ненавидит Ученика, так как игрок является любимцем мастера Ли и близким другом Предрассветной Звезды. После отражения первоначальной атаки на деревню Гао Младший вызывает Ученика на поединок, но оказывается побеждён. В ярости он пытается воспользоваться тёмной магией, которой его обучил отец, но его попытку пресекает мастер Ли и прогоняет Гао Младшего из школы. Оскорблённый, Гао предаёт мастера Ли убийцам Лотоса, а сам похищает Предрассветную Звезду, чтобы заставить её выйти за него замуж. Ученик преследует похитителя и убивает его в пещере возле болот.

Гао Старший 
Известный пират, тайно работающий на убийц Лотоса, глава Гильдии. Его единственный сын Гао Младший является учеником школы боевых искусств мастера Ли, хотя Гао Старший и обучил сына некоторым запрещённым приёмам. После гибели сына от руки Ученика, Гао Старший впадает в депрессию и требует найти убийцу. В конце концов, Ученик пробирается в логово Гао Старшего и убивает главаря пиратов.

Великий Дознаватель Цзя

Водяной Дракон 
Озвучены Джоселин Альф

Сэр Родерик Понс фон Фонтлботтом, Великолепный Прохиндей 
Озвучен Джоном Клизом

Типичный европеец в игре. Будучи проездом в Имперском городе, он постоянно дискутирует на философские и политические темы с местными мудрецами, угрожая всем своим мушкетом. Хотя все в округе считают его сумасшедшим иностранцем, сам он считает, что находится в стране отсталых варваров. Хотя разговаривает с явным английским акцентом, его одежда больше напоминает доспехи конкистадоров.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры
 Раздел Jade Empire на сайте русского сообщества BioWare

Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Action/RPG
Компьютерные игры 2005 года
Игры для Xbox
Игры для Windows
Игры для macOS
Игры для Android
Игры для iOS
Компьютерные игры с альтернативными концовками
Компьютерные игры, локализованные «Букой»
Компьютерные игры, разработанные BioWare